ПКМ — варіант кулемета Калашникова (ПК)
 ПКМ-1 — радянський комплекс дистанційного мінування